Waßmuth oder Wassmuth ist der Familienname von:

 Anton Wassmuth (1844–1927), österreichischer Physiker
 Conny Waßmuth (* 1983), deutsche Kanutin
 Franz Georg Wassmuth (1707–1766), Würzburger Hofkapellmeister
 Heinrich Waßmuth (1870–1959), österreichischer Maler
 Helmut Waßmuth (1937–2011), deutscher Fußballspieler
 Joseph Waßmuth (1896–1970), siehe Joseph Loth
 Jürgen Wassmuth (* 1955), deutscher Fotograf und Fotokünstler
 Rudolf Waßmuth (* 1928), deutscher Agrarwissenschaftler
 Stephan Wassmuth (* 1968), Verwaltungswirt und Vorsitzender des Bundeselternrats
 Tabea Waßmuth (* 1996), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Wasmuth, Wasmuht